Het ATP-toernooi van Zaragoza 1994 (met de officiële naam Torneo de Zaragoza 1994) werd van 7 tot en met 13 maart 1994 gespeeld in de Spaanse stad Zaragoza. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Zaragoza
ATP-toernooi van Zaragoza